Amarpur (Gulmi)
 Amarpur (Panchthar)